Кызылоба — топоним:

Казахстан 
 Кызылоба (быв. Красногорское) — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Кызылоба — до 2010 г. название села Гизата Алипова в Курмангазинском районе Атырауской области.

Россия 
 Кызылоба — река в России, протекает в Оренбургской области.